Preusmjeri Nacrt:Admiral Makarov (ruska fregata)